В данный список включены роды перепончатокрылых насекомых семейства Diapriidae (Proctotrupoidea). Таксоны родового уровня расположены в алфавитном порядке. Семейство Diapriidae включает около 150 родов.

Список таксонов 
 Acanopsilus
 Acanosema
 Acanthopsilus
 Aclista
 Acropiesta
 Anaclista
 Aneurhynchus
 Aneuropria
 Anommatium
 Antropria
 Aprestes
 Atomopria
 Aulacopria
 Auxopaedeutes
 Basalys
 Belyta
 Bruesopria
 Cardiopsilus
 Cerapsilon
 Cinetus
 Coptera
 Cordylocras
 Cyathopria
 Diapria
 Diphora
 Doliopria
 Ecitovagus
 Entomacis
 Erasikea
 Eumiota
 Eunuchopria
 Geodiapria
 Idiotypa
 Ismarus
 Labidopria
 Labolips
 Lepidopria
 Lyteba
 Macrohynnis
 Miota
 Monelata
 Myrmecopria
 Opazon
 Oxylabis
 Oxypria
 Pamis
 Panbelista
 Pantoclis
 Pantolyta
 Paramesius
 Paroxylabis
 Pentapria
 Plagiopria
 Platymischus
 Polypeza
 Praeaclista
 Propsilomma
 Psilomma
 Psilommacra
 Psilus
 Rhynchopsilus
 Scorpioteleia
 Solenopsia
 Spilomicrus
 Symphytopria
 Synacra
 Synbelyta
 Tetramopria
 Townesella
 Trichopria
 Valia
 Viennopria
 Zygota

См. также 
 Список родов Encyrtidae
 Список родов Eulophidae
 Список родов Tortricidae
 Список парусников России и сопредельных стран

Примечания

Ссылки 
 Diapriidae Европы www.faunaeur.org
 Diapriidae на сайте www.nearctica.com

Списки таксонов перепончатокрылых